DLC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 528 амінокислот, а молекулярна маса — 170 591.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки